

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 21 апреля

Международные 
  — Всемирный день творчества и инновационной деятельности

Национальные 
  — День Тирадентиса.
  — День основания Рима.
  — День посадки деревьев.
  — День Икбала.
 , Техас — День Сан-Хасинто.
  — День местного самоуправления.

Религиозные 
  Католицизм
 Память Конрада Парцхамского, монаха (1894 год);
 Память Анастасия Синаита;
 Память Ансельма Кентерберийского.

  Православие

 Память апостолов Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними (I век);
 Память святителя Нифонта Печерского, епископа Новгородского (1156 год);
 Память преподобного Руфа, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIV век);
 Память мученика Павсилипа (117—138 годы);
 Память святителя Келестина, папы Римского (432 год);
 Память священномученика Сергия Родаковского, пресвитера (1933 год);
 Память икон Божией Матери:
 Испанской;
 Георгиевской.

Именины 
 Католические: Ансельм, Конрад, Феликс.
 Православные: Марфа, Нифонт, Родион, Сусанна, Флегонт.

События

До XIX века 
См. также: :Категория:События 21 апреля
 753 до н. э. — считается датой основания Рима Ромулом (со времён римского учёного Марка Теренция Варрона ()).
 1519 — на побережье Мексики высадился испанский конкистадор Эрнан Кортес.
 1526 — победа могольского войска Бабура над войсками Ибрахим-шаха Лоди в Первой битве при Панипате.
 1782 — король Буддха Йодфа Чулалоке основал новую столицу Сиама, известную европейцам как Бангкок.
 1785 — прошло заседание первого в Канаде суда присяжных.

XIX век 
 1809 — Ландсхутская битва.
 1836 — техасские мятежники в результате внезапной атаки разгромили при Сан-Хасинто правительственную армию и пленили генерала Санта Анну.
 1856 — каменщики и рабочие строек в Мельбурне прекратили работу и прошли маршем от Мельбурнского университета до здания Парламента, ратуя за 8-часовой рабочий день. Их акция была успешной, а сами жители города признаны первыми организованными рабочими в мире, добившимися перехода на 8-часовой рабочий день без потери в заработной плате.
 1858 — утверждена новая программа Главного комитета по крестьянскому вопросу при подготовке крестьянской реформы 19 февраля (3 марта) 1861 г. Программа предусматривала смягчение крепостной зависимости, но не её ликвидацию.
 1870 — принятие I Ватиканским собором «Догматической конституции католической веры».
 1898 — начало Испано-американской войны. Флот США начинает блокаду портов Кубы. В официальном объявлении войны Конгрессом США от 25 апреля датой начала войны объявлено 21 апреля.

XX век 
 1908 — американский исследователь Фредерик Кук предпринял неудачную попытку достичь Северного полюса (смог достичь лишь 87 градусов сев. широты).
 1910 — в Москве открылась Марфо-Мариинская обитель.
 1914 — оккупация американскими военными кораблями мексиканского порта Веракрус в результате инцидента в Тампико.
 1918
 Советское правительство распустило Национальный парламент мусульман Внутренней России и Сибири (Милли меджлис).
 Советское правительство Украины эвакуировалось из Таганрога в Москву.
 1925 — Чувашская автономная область стала Чувашской АССР.
 1926 — образование Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики.
 1932 — в СССР были вновь созданы Морские силы Дальнего Востока, которые три года спустя будут преобразованы в Тихоокеанский флот.
 1937
 Премьера «Анны Карениной» во МХАТе отмечается специальным сообщением ТАСС, как событие государственной важности.
 Утверждён новый герб Украинской ССР, действовавший до 1949 года.
 1939 — в Ленинграде открывается кинотеатр «Москва», первый трёхзальный кинотеатр в СССР.
 1944 — женщины во Франции получили избирательное право.
 1946 — после длительного перерыва вновь начинаются богослужения в Троице-Сергиевой Лавре.
 1951 — создан Национальный Олимпийский комитет СССР.
 1954
 Вступление СССР в ЮНЕСКО.
 В Чехии начался процесс против «буржуазных националистов», среди которых был будущий лидер КПЧ Густав Гусак.
 1955 — организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-5» под руководством Н. А. Волкова и А. Л. Соколова.
 1956 — песня Элвиса Пресли () «Heartbreak Hotel» становится его первой песней, вышедшей на первое место музыкального чарта «Billboard magazine».
 1960 — новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведённый за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра (). В этот день все три ветви власти республики одновременно были перенесены сюда из Рио-де-Жанейро.
 1964
 Начал транслироваться британский телевизионный канал BBC 2.
 При неудачной попытке запуска американского навигационного спутника «Транзит-5В» с ядерной энергетической установкой SNAP-9A на борту, находившиеся в ней 950 граммов плутония-238 рассеялись в земной атмосфере, вызвав существенное повышение естественного радиационного фона.
 1967
 Постановление Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера».
 За несколько дней до проведения всеобщих выборов в Греции полковник Георгиос Пападопулос осуществляет военный переворот и устанавливает режим «чёрных полковников» (сохранявший власть до июля 1974 года).
 1969 — перед концертом в Альберт-холле Дженис Джоплин познакомилась с Эриком Клэптоном.
 1975 — Вьетнамская война: президент Южного Вьетнама Нгуен Ван Тхиеу спасается бегством из столицы страны — города Сайгон после того, как наступающие северовьетнамские войска захватывают последний укреплённый пункт на пути к столице Южного Вьетнама.
 1979 — в Киеве открылся Киевский государственный академический театр драмы и комедии на левом берегу.
 1983 — на смену однофунтовым банкнотам приходят однофунтовые монеты в Великобритании.
 1989 — в Пекине на площади Тяньаньмэнь собирается около 100 тыс. студентов в связи с кончиной лидера китайских реформ Ху Яобана ().
  — суд в Боливии после 7-летнего процесса приговорил бывшего диктатора Луиса Гарсиа Месу к 30 годам тюрьмы. В 1995 году Бразилия экстрадировала Гарсиа Месу в Боливию, где он был заключён в тюрьму.
  — на российском телевидении впервые вышла информационно-аналитическая программа «Зеркало» Николая Сванидзе.

XXI век 
 2000 — Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.
 2005
 в индийской провинции Гуджарат пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. Десятки жертв.
 в рамках саммита министров иностранных дел стран НАТО, проходящего с 20 апреля в Вильнюсе, Россия и НАТО подписали Соглашение о статусе сил, участвующих в программе Партнёрство ради мира.
 Компания AMD начала поставки двухъядерных процессоров Opteron.
  — подписаны Харьковские соглашения между Украиной и Россией о статусе Черноморского флота. Денонсированы Россией в 2014 году.
 
 серия терактов в Шри-Ланке, более 250 погибших.
 второй тур выборов президента Украины: большинство голосов набрал Владимир Зеленский.
  — гибель индонезийской подлодки Nanggala.
  — пожар во 2-м ЦНИИ Минобороны РФ в Твери, 17 погибших.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 21 апреля

До XIX века 
 1488 — Ульрих фон Гуттен (ум. 1523), немецкий рыцарь-гуманист, поэт, публицист, идеолог рыцарства.
 1555 — Лодовико Карраччи (ум. 1619), итальянский живописец, гравёр и скульптор.
 1619 — Ян ван Рибек (ум. 1677), нидерландский колониальный администратор и мореход, основатель Кейптауна.
 1696 — Франческо де Мура (ум. 1782), итальянский живописец периода позднего барокко.
 1735 — Иван Кулибин (ум. 1818), русский механик-самоучка, изобретатель.
 1758 — Арина Родионовна Яковлева (ум. 1828), крепостная М. А. Ганнибал, няня А. С. Пушкина.
 1782 — Фридрих Фрёбель (ум. 1852), немецкий педагог, впервые сформулировавший понятие детский сад.

XIX век 
 1816 — Шарлотта Бронте (ум. 1855), английская поэтесса и писательница-романистка.
 1818 — Джош Биллингс (наст. имя Генри Уилер Шоу; ум. 1885), американский писатель-юморист.
 1828 — Ипполит Тэн (ум. 1893), французский философ, теоретик искусства и литературы, историк, психолог, публицист.
 1830 — Джеймс Старли (ум. 1881), английский изобретатель велосипедов, основатель велосипедной индустрии.
 1837 — Фредрик Байер (ум. 1922), датский политик, пацифист, основатель Бюро Мира, лауреат Нобелевской премии (1908).
 1843 — Вальтер Флемминг (ум. 1905), немецкий биолог, анатом, основатель цитогенетики.
 1848 — Карл Штумпф (ум. 1936), немецкий философ, психолог, музыкальный теоретик.
 1849 — Оскар Хертвиг (ум. 1922), немецкий зоолог, анатом, эмбриолог и цитолог.
 1864 — Макс Вебер (ум. 1920), немецкий социолог, историк, экономист, один из основателей современной социологии.
 1870 — Эдвин Стэнтон Портер (ум. 1941), американский кинорежиссёр, оператор, сценарист, продюсер.
 1878 — Альберт Вайсгербер (погиб в 1915), немецкий живописец и график.
 1882 — Перси Бриджмэн (ум. 1961), американский физик, математик, лауреат Нобелевской премии (1946).
 1889
 Пауль Каррер (ум. 1971), швейцарский учёный, Нобелевский лауреат (1937) в области химии.
 Ефрем Цимбалист (ум. 1985), российский и американский скрипач, композитор, педагог.

XX век 
 1904 — Антонина Богданова (ум. 1983), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
 1910 — Юрий Лысенко (ум. 1994), советский и украинский кинорежиссёр, сценарист.
 1911 — Леонард Уоррен (наст. фамилия Уоренофф; ум. 1960), американский оперный певец (баритон).
 1912
 Ева Арнольд (ум. 2012), американский фотограф и фотожурналист, первая женщина — член агентства Magnum Photos.
 Марсель Камю (ум. 1982), французский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 1914 — Манфред Ляхс (ум. 1993), польский дипломат и юрист, президент международного Гаагского трибунала (1973—1979).
 1915 — Энтони Куинн (ум. 2001), американский актёр, обладатель двух «Оскаров», писатель, художник, кинорежиссёр.
 1921 — Ирина Блохина (ум. 1999), советский микробиолог, академик РАМН, создательница системы классификации бактерий.
 1922 — Станислав Ростоцкий (ум. 2001), кинорежиссёр, сценарист, актёр, педагог, народный артист СССР.
 1926 — Елизавета II (ум. 2022), (Елизавета Александра Мария), королева Великобритании (с 1952).
 1930 — Сильвана Мангано (ум. 1989), итальянская киноактриса.
 1932 — Анджела Мортимер, британская теннисистка.
 1935 — Александр Муратов, советский и украинский кинорежиссёр и сценарист.
 1938 — Ирма Рауш, советский и российский кинорежиссёр, актриса и детская писательница.
 1939 — Элен Прежан, католическая монахиня, борец за отмены смертной казни.
 1946 — Семён Альтман, советский футболист, украинский футбольный тренер.
 1947 — Игги Поп (наст. имя Джеймс Ньюэлл Остерберг-мл.), американский певец, гитарист, пианист и композитор.
 1949 — Татьяна Бек (ум. 2005), советская и российская поэтесса, литературный критик, литературовед.
 1955 
 Крис Кельми (наст. имя Анатолий Кельми, ум. 2019), советский и российский певец, музыкант, композитор.
 Тониньо Серезо, бразильский футболист.
 1958 — Энди Макдауэлл, американская актриса кино и телевидения, модель.
 1959
 Роберт Смит, британский гитарист, певец, автор песен, лидер постпанк-рок-группы «The Cure».
 Абдулла Ямин, президент Мальдивской Республики (2013—2018).
  — Мишель Гуле, канадский хоккеист, член Зала хоккейной славы.
  — Андрей Хомутов, советский и российский хоккеист, трёхкратный олимпийский чемпион, 7-кратный чемпион мира.
 1962 — Сергей Залётин, российский космонавт.
 1964 — Алекс Бауман, канадский пловец, двукратный олимпийский чемпион. 
 1965 — Эд Бельфор, канадский хоккеист, вратарь, обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион
 1966 — Андрей Жигалов, советский и российский киноактёр, клоун, автор и исполнитель песен.
 1968 — Татьяна Устинова, российская писательница, автор детективных романов, сценарист, переводчик, телеведущая.
 1978 — Юкка Невалайнен, барабанщик финской симфоник-метал-группы «Nightwish».
 1979 — Джеймс Макэвой, шотландский актёр кино, телевидения и озвучивания.
 1980 — Венсан Лекавалье, канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли (2004).
 1986 — Александр Эдлер, шведский хоккеист, двукратный чемпион мира.
 1987 — Анастасия Приходько, украинская эстрадная певица, политик, общественный деятель.
 1990 — Надежда Дорофеева, украинская певица, дизайнер и видеоблогер.

XXI век 
 2003 — Хави Симонс, нидерландский футболист.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 21 апреля

До XIX века 
 303 — Александра Римская (р. III веке), христианская святая, жена императора Диоклетиана.
 599 — Анастасий I, патриарх Антиохийский (559—570 и 593—599).
 1073 — Александр II, 156-й папа римский (1061—1073).
 1109 — Ансельм Кентерберийский (р.1033), христианский теолог, средневековый философ.
 1142 — Пьер Абеляр (р.1079), французский философ-схоласт.
 1509 — Генрих VII (р.1457), король Англии и государь Ирландии (1485—1509), первый монарх из династии Тюдоров.
 1552 — Петер Апиан (р.1495), немецкий механик и астроном.
 1652 — Пьетро делла Валле (р.1586), итальянский путешественник, исследователь Азии.
 1699 — Жан Расин (р.1639), французский драматург.
 1736 — Евгений Савойский (р. 1663), полководец Священной Римской империи, генералиссимус. Считается одним из сильнейших военачальников конца 17—начала 18 века. 
 1766 — граф Алексей Бестужев-Рюмин (р.1693), государственный деятель, дипломат, канцлер Российской империи при Елизавете Петровне.

XIX век 
 1825 — Иоганн Фридрих Пфафф (р.1765), немецкий математик.
 1835 — Сэмюэль Слейтер (р.1768), специалист по текстильной индустрии, «отец» американской промышленной революции.
 1839 — Павел Свиньин (р.1787), русский писатель, редактор и издатель.
 1841 — Александр Шишков (р.1754), русский писатель, государственный деятель.
 1867 — Ксенофонт Полевой (р.1801), русский писатель, литературный критик, книгоиздатель.
 1896 — Адальберт Крюгер (р.1832), немецкий астроном.

XX век 
 1910
 Марк Твен (р.1835), американский писатель, журналист, общественный деятель.
 Марк Кропивницкий (р.1840), украинский театральный актёр и режиссёр, певец, драматург.
 1918 — Манфред фон Рихтгофен (р.1892), германский лётчик-истребитель, ставший лучшим асом Первой мировой войны (80 воздушных побед).
 1924 — Элеонора Дузе (р.1858), итальянская актриса.
 1925 — Ольга Новикова (р.1840), русская писательница, переводчица, активистка Союза русского народа.
 1930 — Роберт Бриджес (р.1844), английский поэт.
 1938 — расстрелян Борис Пильняк (р.1894), русский советский писатель.
 1939 — Иван Губкин (р.1871), основатель советской нефтяной геологии.
 1945 — покончил с собой Вальтер Модель (р.1891), немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал.
 1946 — лорд Джон Мейнард Кейнс (р.1883), английский экономист и политический деятель.
 1962 — Людмила Фетисова (р.1925), русская драматическая актриса, заслуженная артистка РСФСР.
 1965
 Эдвард Виктор Эпплтон (р.1892), британский физик, лауреат Нобелевской премии (1947).
 Зоя Гайдай (р.1902), украинская оперная певица, педагог, народная артистка СССР.
 1966 — Йозеф Дитрих (р.1892), немецкий военачальник Третьего рейха, генерал-полковник СС, личный телохранитель Адольфа Гитлера.
 1971 — Франсуа Дювалье (р.1907), диктатор Гаити (с 1957).
 1980 — Александр Опарин (р.1894), советский биолог и биохимик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 1982 — Александр Файнциммер (р.1906), советский кинорежиссёр.
 1988 — Ай Эй Эл Даймонд (наст.имя Ицек Домнич; р.1920), американский киносценарист.
 1992 — Владимир Кириллович (р.1917), великий князь, претендент на российский престол.
 1994 — Эдмонд Кеосаян (р.1936), советский кинорежиссёр и сценарист.
 1996 — убит Джохар Дудаев (р.1944), первый президент самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия (1991—1996).
 1997 — Диосдадо Макапагал (р.1910), филиппинский государственный деятель, президент Филиппин (1961—1965).
 1998 — Жан-Франсуа Лиотар (р.1924), французский философ и теоретик литературы.

XXI век 
 2003 — Нина Симон (р.1933), американская певица, пианистка и композитор.
 2004 — Эдуард Асадов (р.1923), русский советский поэт и прозаик.
 2010 — Хуан Антонио Самаранч (р.1920), испанский политик и бизнесмен, 7-й президент МОК.

 2012
 Леонид Менакер (р.1929), российский кинорежиссёр, сценарист, профессор.
 Чарльз Колсон (р.1931), американский политик и проповедник, особый советник президента Ричарда Никсона, один из главных участников Уотергейтского скандала.

 2014 — Александр Леньков (р.1943), актёр театра и кино, народный артист России.
 2015 — Сергей Михалёв (р.1947), советский и российский хоккеист и тренер.
 2016 — Принс (р.1958), американский певец, лауреат премий «Грэмми», «Оскар» и «Золотой глобус».
 2018 — Нина Дорошина (р.1934), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

Народный календарь, приметы и фольклор Руси 
Родивон (Родион) — выверни Оглобли. Родион — ледолом, ледокол, ревучие воды; Руф.
 Согласно народному поверью в этот день солнце с месяцем встречается. Встречи эти могут быть как хорошие, так и плохие. Хорошая встреча обозначается ясным солнцем и светлым днём, и сулила доброе лето. Плохая встреча обозначается туманным и пасмурным днём и сулит худое лето.
 В этот день вскрываются ото льда реки. В старину на Руси крестьяне, придя на реку, заговаривали духа водяного, чтобы не ревел в ночи и не разрушал берегов, а добрыми плесками разбудил низины и пустил рыбу на нерест.
 Коли на Руфу будет тёплый вечер и тихая ночь — к жаркому сухому лету.

См. также

Примечания